Norma Desmond es el principal personaje de la película de Billy Wilder Sunset Boulevard. Fue interpretado por la actriz Gloria Swanson. También era el personaje protagonista del musical de Andrew Lloyd Weber Sunset Blvd., en el cual fue interpretado por diversas actrices a lo largo del tiempo.

Este personaje es mencionado por el cantautor Javier Álvarez en su canción Sunset boulevard.

Mujeres ficticias
Mujeres fatales
Personajes de cine
Actores ficticios
Asesinos ficticios
Estadounidenses ficticios